

Presse 
 Le Soleil, quotidien littéraire français fondé en 1865 par Moïse Polydore Millaud et disparu en 1867 ;
 Le Soleil, quotidien royaliste français fondé en 1876 par Edouard Hervé et disparu en 1922 ;
 Le Soleil, journal francophone québécois édité à Québec au Canada ;
 Le Soleil, journal sénégalais édité à Dakar ;
 Le Soleil, organe de L'Œuvre française.

Autres 
 Le Soleil, XIX arcane majeur des tarots divinatoires.
 Le Soleil, maison de disques fondée par Martin Cayla.

Œuvres 
 Le Soleil, poème de Charles Baudelaire.
 Le Soleil (Solntse), film franco-russe réalisé par Alexandre Sokourov en 2005.
 Le Soleil, roman de Jean-Hubert Gailliot paru en 2014.

Voir aussi 
 Soleil (pour l'astre)
  pour les autres sens du mot Soleil pris seul